Рекке () — коммуна в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Подчиняется административному округу Мюнстер. Входит в состав района Штайнфурт.

Занимает площадь 53,48 км².

Коммуна подразделяется на 6 сельских округов.

Население 
Население составляло 11 578 человек (на 31 декабря 2010 года).

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Северного Рейна-Вестфалии